Zendaya () — дебютный одноимённый студийный альбом американской актрисы и певицы Зендеи, выпущенный 17 сентября 2013 года в США на лейбле Hollywood Records. В России    выход был намечен на 14 апреля 2014 года (iTunes).

Синглы 
Первый сингл Зендеи из её дебютного альбома — песня «Replay». Она была выпущена как первый сингл из альбома Zendaya 14 июля 2013 года. Песня была написана Тиффани Фред и Павел "Phamous" Шелтон.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы Зендеи
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Синглы Hollywood Records